Amaartut bezeichnet:
 Amaartut (Berg), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Amaartut (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland